Havtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Havtjärnen, Västmanland, sjö i Nora kommun,  (22,7 ha)
Havtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (30 ha)
Havtjärnen, Dalarna, sjö i Mora kommun,  (2,9 ha)
Havtjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (22,2 ha)

Se även
Havstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn